Kollektivfarm siehe unter:

 Kolchose
 Kibbuz